Лу́ис Аугу́сто Са́нчес Монтене́гро (; 20 июля 1917 — 20 апреля 1981) — колумбийский шахматист, международный мастер (1951).

Чемпион Колумбии 1938, 1947, 1948, 1954, 1958 и 1962 годов. Неоднократный призёр чемпионатов Колумбии.

В составе национальной сборной Колумбии участник четырёх шахматных олимпиад (1954, 1956, 1958 и 1966).

Победитель зонального турнира 1951 года, бронзовый призёр зонального турнира 1957 года. В 1952 году участвовал в межзональном турнире и занял 17-е место.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Луиса Санчеса на сайте 365chess.com
 Личная карточка Луиса Санчеса на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Колумбии
Участники шахматных олимпиад